New Athens kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
New Athens (Illinois)
New Athens (Ohio)